Remmoklanen (även kallad Rammoklanen) är ett släktbaserat kriminellt nätverk med mhallamiursprung, som främst är baserat i Tyskland. Den stora klanfamiljen består av 13 enskilda familjer med cirka 500 till 1 000 medlemmar (från och med 2020). Myndigheter har kopplat den kriminella delen av släkten till brott som grova mordförsök eller misshandel, utpressning, rån, narkotikahandel, penningtvätt, häleri, stöld, olagligt innehav och handel med vapen och mord. Under 2017 tillskrev en åklagare klanen över 1 000 brott – främst inbrott och stölder – med en total summa på över 28 miljoner euro.

Ursprung 
Den utökade Remmo-klanen, som tillhör den arabiska etniska gruppen Mhallami, kom ursprungligen från provinsen Mardin i sydöstra Turkiet (sydöstra Anatolien; då Osmanska riket), nära gränsen till Syrien. Därifrån emigrerade Mhallami från 1930-talet av ekonomiska skäl, först till Libanon, där de bara tolererades som statslösa och levde på botten av samhället. Under det libanesiska inbördeskriget migrerade delar av familjen till Västberlin via DDR på 1980-talet. Byn Üçkavak sägs vara familjens ursprungsplats.

Brott kopplade till klanen

Mord år 1992 
1992 sköt två klanmedlemmar en krögare från forna Jugoslavien i Schöneberg. De skadade ytterligare en man allvarligt. Poliser genomförde en husrannsakan i hemmet hos de gripna klanmedlemmarna och hittade heroin och falska libanesiska födelsebevis.

Dödlig bilpåkörningsolycka år 2008 
I oktober 2008 körde en 19-årig klanmedlem, som då ansågs vara en tungt belastad kriminell, över en förbipasserande på Potsdamer Platz efter att ha brutit mot flera trafikregler, skadade honom dödligt och smet sedan från platsen. Två månader senare bröt han sig in i ett apotek tillsammans med sin bror. Under den efterföljande flykten från polisen kraschade duon in i ett träd med en bil som inte var registrerad på dem och dödades.

Sparbanksinbrott i Mariendorf 2014 
I oktober 2014 bröt en familjemedlem och flera medbrottslingar sig in i en sparbank i Berlin-Mariendorf. För att få bort eventuella bevis satte inbrottstjuvarna eld på filialen. Detta resulterade i en explosion som skadade klanmedlemmen så att hans DNA-spår kunde säkras på brottsplatsen. Efterlyst internationellt genom arresteringsorder, arresterades han i Rom i januari 2015 och överfördes till Tyskland. Samma år dömdes han till åtta års fängelse. Han har suttit i öppet fängelse sedan december 2017. Varken de medbrottslingar som var inblandade i inbrottet eller de stulna värdesakerna värda 9,16 miljoner euro kunde identifieras (i oktober 2015).

Pengatvätt 
Enligt delstaten Berlins kriminalpolis har klanen (från och med 2018) ett nätverk av bulvaner i Beirut, Tripoli och Berlin för att investera sina kriminella inkomster i lagliga företag på ett professionellt sätt.

Inbrott i Bode-Museet år 2018 
I oktober 2018 väckte ungdomskammaren vid Berlins tingsrätt åtal mot tre klanmedlemmar för inbrott i Bode-museet. De åtalades den 27 mars 2017 för att stulit 100 kilo guldmynt (Big Maple Leaf) värt miljontals euro. Under utredningens gång avlyssnades de misstänktas telefoner och en husrannsakningsorder genomfördes. Skarpa skjutvapen beslagtogs. Den fjärde gärningsmannen som åtalades var en informatör som var anställd som ordningsvakt för det bevakningsföretag som verkade där. De två bröderna Remmo, Wayci och Ahmed, och deras kusin Wissam har tidigare åtalats för olika brott, inklusive stöld, intrång och bedrägeri. I november 2019 – det vill säga under den pågående rättegången – dömdes klanmedlemmen Wissam Remmo till två år och sex månaders fängelse av tingsrätten i Erlangen för att ha stulit hydrauliska saxar, som brottslingar använder för att bryta upp penningtransporter eller bankomater.

Den 1 februari 2020 befanns Wissam och Ahmed Remmo, av Berlins regionala domstol, vara skyldiga till myntstöld. De två dömdes vardera till fyra och ett halvt års fängelse. Den tidigare säkerhetsvakten Denis W., som gick i skolan med Ahmed Remmo, dömdes till tre år och fyra månaders fängelse. Domarna vann laga kraft samma år. Ahmed Remmo överklagade dock och förblev på fri fot. Det inlämnade överklagandet avslogs av dock av Tysklands federala domstol i juli 2021. En månad senare greps Ahmed Remmo. Utöver fängelsestraffet beordrade domstolen även förverkande av totalt 3,4 miljoner euro från de dömda. Spår av guld och guldspån i gärningsmännens lägenheter, fordon och kläder var viktiga ledtrådar under utredningen. Rätten utgick från att det fanns minst två andra gärningsmän; Wayci Remmos inblandning i brottet kunde inte bevisas.

Brott och trakasserier mot grannar 
Efter flera år av trakasserier och mer än 200 incidenter som rapporterats till polisen av grannar, dömdes en klanmedlem med flera tidigare domar i januari 2021 till böter på 200 dagsböter, motsvarande tusentals euro, för egendomsskada och tvång.

Rån mot pengatransportör 
I mars 2021 greps en medlem av Remmoklanen, en månad efter ett väpnat rån där tidningsuppgifter gjorde gällande att minst fyra gärningsmän stulit omkring en miljon euro från en penningtransportör på Kurfürstendamm. Den gripne hade tidigare suttit i fängelse för bland annat stöld, hot, sakskador och bilkörning utan körkort. Han hade ännu inte påbörjat ytterligare ett års fängelse utan var villkorligt frigiven när han greps. I början av februari 2021 hade han kört sin bil mot en polis, sedan flytt och till slut dömts för trafikfarligt beteende och illegal biljakt. Efter att den gripne mannen gjort ett erkännande i september 2021, dömdes han samma månad till sju års fängelse för grovt rån och fysisk skada. Han gav inte brottsutredande myndigheter någon information om fyra oidentifierade medbrottslingar. Förutom fängelse beordrade domstolen att bytet värt cirka 650 000 euro skulle konfiskeras, och att han själv efter ett och ett halvt år placeras på en drogrehabiliteringsanläggning.

Åtal

Råder och förverkande av tillgångar 2018 
13 juli 2018 genomsökte poliser i Berlin och Brandenburg 77 fastigheter. Pantbrev och fastigheter till ett värde av över 9,3 miljoner euro konfiskerades provisoriskt, inklusive en 6 km² koloniträdgårdar som tillhörde medlemmar av familjen Remmo.

Den 1 augusti 2018 ägde ytterligare en razzia rum på grund av den starka misstanken om organiserad narkotikahandel i samarbete med Al-Zein-klanen. Förutom genomsökningen av fem fastigheter verkställdes arresteringsorder mot två bröder från klanen. En Mercedes AMG, en Porsche Panamera och en KIA SUV beslagtogs. Även två kilo cannabis och ammunition beslagtogs.

Gripande och åtal efter utredningar av juvelstölden i Dresden 
Under utredningar av juvelstölden i Dresden arresterades i november 2020 tre klanmedlemmar i en razzia som involverade över 1 600 poliser; två andra klanmedlemmar (tvillingbröder) blev föremål för internationell efterlysning. De ska ha i november 2019 ha brutit sig in i Grünes Gewölbe i Dresden och där stulit konstföremål och 21 smycken med totalt 4 300 diamanter, med ett sammanlagt försäkringsvärde på minst 113,8 miljoner euro. I december 2020 och maj 2021 fångades äntligen de båda tvillingbröderna i Berlin. I augusti 2021 greps Ahmed Remmo, den sjätte misstänkte. Ahmed Remmo hade redan i oktober 2018 åtalats för inbrottet i Bode Museum i mars 2017 och 2020 dömts till fyra års fängelse. Han överklagade dock och höll sig därmed på fri fot. Det inlämnade överklagandet avslogs  i juli 2021 av förbundsdomstolen. I september 2021 väckte åklagaren i Dresden åtal mot de sex misstänkta. Myndigheten anklagar de åtalade, som alla har tyskt medborgarskap, för grov gängstöld, mordbrand och särskilt grov mordbrand. Under utredningsarbetet på Dresden Residenzschloss säkrades DNA-spår som kan kopplas till fyra medlemmar av familjen Remmo.

Razzior och beslagstagningar av tillgångar 2021 

I februari 2021 genomsökte de statliga kriminalpoliskontoren i Berlin och Brandenburg, med cirka 500 tjänstemän och med deltagande av särskilda insatsstyrkor (inklusive GSG 9 från den federala polisen), mer än 20 byggnader i Berlin och Brandenburg. Det handlade om misstankar gällande vapenbrott, narkotikahandel "i stor skala" samt misshandel. Tillgångar på 300 000 euro konfiskerades som del av det straffrättsliga förverkandet av tillgångarna. Två medlemmar av klanen arresterades också under razzian, inklusive en 6-årig grov lagöverträdare visade sig vara en redan avvisad asylsökande. Duldung bor i Berlin, eftersom Libanon vägrar ta emot honom. Utredningarna, som kulminerade i razzian, hade nytta av EncroChat-kryptotelefoner som knäckts av franska brottsbekämpande myndigheter, liksom fysiska bråk 2020 mellan medlemmar av Remmoklanen och ett tjetjenskt gäng. I augusti 2021 gav distriktskontoret i Neukölln tillbaka villan som den nyttjade i Alt-Buckow till klanen. I november gjorde polisen husrannsakan efter misstanke om att hyreskontraktet var förfalskat.

Affärsrelationer med rappare och artister 
Klanen har affärsrelationer med rappare. Familjemedlemmen Ashraf Remmo agerade länge som manager för rapartisten Massiv. I augusti 2018 ansågs han också vara en affärspartner till Bushido, som hade lämnat klanen Abou Chaker som tidigare hade stöttat honom i en tvist. En vapenattack på en bar ägd av ledaren för Abou Chaker-klanen kopplades av observatörer till tvisten. Vidare är Remmoklanen aktiva som livvakter för rapparen Capital Bra.

Reportage 

 Spiegel TV, Arabische Clans in Berling på Spiegel.de, 11 december 2016, 53:20 minuter
 Arabiska klaners fastighetsaffärer. Dokumentär, Tyskland, 2018, 27:34 min., produktion: Spiegel TV, internetpublicering 24 september 2018
 Spiegel TV "Min familj och mina ägg är likadana" – interiörvyer av en utökad arabisk familj. Familjen Rammo är en av de mäktigaste arabiska storfamiljerna i Berlin. I: Spiegel TV Magazin, Tyskland 2018, två avsnitt, första sändningar den 17 och 24 september 2018 på RTL
 Spiegel TV: Klanmedlem terroriserar grannar: tvist i Berlin-Spandau, 19:41 minuter
 Spiegel TV: Arabisk klan: Wissam Remmo i rätten, 4:47 minuter
 Spiegel TV: Stulet guldmynt: fängelsestraff för klanmedlemmar, 7:16 minuter
 Spiegel TV: Die Macht der Klans. Dokumentär i två delar. på Spiegel.de, 6 oktober 2020, 44:14 minuter
 Spiegel TV: The Power of the Clans: Gamla bekanta, 14:32 minuter
 Spiegel TV: Clans on the Prowl: The Armored Car Heist, 8:18 minuter
 Spiegel TV: Klaner på jakt: stjäl guldmyntet, 8:31 minuter
 Spiegel TV: Under förhör: Den utökade familjen Rammo, 58:22 minuter

Se även 
 Släktbaserade kriminella nätverk 
 Al-Zein-klanen
 Ali Khan-klanen
 Fakhroklanen

Referenser 

Organiserad brottslighet
Sidor med ogranskade översättningar
Kriminella nätverk med Mhallamianknytning